Кристофф (, ) — фамилия.
Известные носители:

 Кристофф, Александер (род. 1987) — норвежский велогонщик. 
 Кристофф, Ларри (род. 1942) — американский борец и тренер.
 Кристофф, Стив (род. 1959) — американский хоккеист, чемпион Зимних Олимпийских игр 1980 года.